Юга — многозначный термин:

Индуизм 
 Юга — мировая эра в космологии индуизма.

Персоналии 
 Юга Безногий — господарь Молдавского княжества в течение короткого времени в 1399—1400 годах, сын Романа I Мушата.
 Юга, Амос (род. 1992) — центральноафриканский футболист.
 Юга, Даньел (род. 1945) — румынский стрелок, призёр Олимпийских игр.
 Юга, Людмила Георгиевна (род. 1948) — народный художник РФ (2019).

Реки 
 Юга (приток Чёрной) — в Карелии.
 Юга (приток Андомы) — в Вологодской области.
 Юга (приток Кедровой) — в Тюменской области.
 Юга (приток Кобоны) — в Ленинградской области.
 Юга (река, впадает в Рыбинское водохранилище) — в Ярославской области.
 Юга (приток Маткозера) — в Карелии.

Прочее 
 МРСК Юга — российская энергетическая компания.
 Югá — просторечная форма множественного числа от слова «юг», употребляется в значении «курортные местности на юге».

